

Geografia 
 Burgau – comune dell'Austria
 Burgau – comune della Baviera, in Germania
 Burgau – quartiere di Jena, in Germania
 Burgau – quartiere di Dürmentingen, in Germania
 Burgau – villaggio dell'Algarve, in Portogallo
 Burgau – frazione di Flawil, in Svizzera

Edifici 
 Castello di Burgau – castello in Stiria (Austria)
 Castello di Burgau – castello in Renania Settentrionale-Vestfalia (Germania)
 Forte di Burgau – forte in Portogallo

Persone 
 Karl von Burgau – nobile
 Michael Burgau – politico tedesco

Altro 
 Burgau – riserva naturale tedesca
 Burgau – sottocampo del campo di concentramento di Dachau